La ABA Liga 2012-2013 è stata la 12ª edizione della Lega Adriatica. La vittoria finale fu ad appannaggio dei serbi del Partizan Belgrado sui conterranei della Stella Rossa Belgrado.

Per la prima volta hanno partecipato una squadra proveniente dalla Macedonia, il MZT Skopje, e dall'Ungheria, il Szolnoki Olaj.

Squadre partecipanti

Regular season 
aggiornato al 9 aprile 2013

Classifica

Risultati 
Fonte:

Final four
Le Final Four si sono svolte alla Laktaši Sports Hall di Laktaši. Le semifinali si sono giocate il 25 aprile, mentre la finale il 27 aprile 2013.

Tabellini

Semifinali

Finale

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
ABA Liga MVP:  Aleksandar Ćapin,  Radnički Kragujevac
ABA Liga Finals MVP:  Raško Katić,  Stella Rossa Belgrado

Note

Voci correlate 
 Euroleague Basketball 2012-2013
 EuroChallenge 2012-2013
 Eurocup 2012-2013
 Lega Baltica 2012-2013
 Lega Balcanica 2012-2013
 VTB United League 2012-2013

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
ABA Liga